Walther Wilhelm Georg Bothe ( à Oranienbourg, en Allemagne -  à Heidelberg, n Allemagne) est un physicien, mathématicien et chimiste allemand ;
Herta Bothe, née le  à Teterow (Mecklembourg-Schwerin, en Allemagne) est une gardienne SS de camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale ;
Heinz-Jürgen Bothe, né le  à Berlin est un rameur allemand ayant représenté l'Allemagne de l'Est;
 (1965-), acteur, producteur, réalisateur et scénariste allemand.
Patronyme allemand